Emmanuel »Manny« Noveen Malhotra, kanadski hokejist, * 18. maj 1980, Mississauga, Ontario, Kanada.

Malhotra je večji del svoje kariere preigral v severnoameriških hokejskih ligah.  V sezoni 2004/2005 je igral za HDD ZM Olimpijo v mednarodni ligi in slovenski ligi, skupno je na šestindvajsetih tekmah je dosegel trinajst golov in štirinajst podaj. Po NHL klubih New York Rangers in Dallas Stars, od sezone 2005/2006 je igral za Columbus Blue Jackets. Za kanadsko mladinsko reprezentanco je nastopil na Svetovnem mladinskem prvenstvu 2000, ko je na sedmih tekmah dosegel dve podaji.

Pregled kariere 

|-
| Guelph Storm
| OHL
| 96/97
|
| 61
| 16
| 28
| 44
| +12
| 26
|
| 18
| 7
| 7
| 14
|
| 11
|-
| Guelph Storm
| OHL
| 97/98
|
| 57
| 16
| 35
| 51
| +11
| 29
|
| 12
| 7
| 6
| 13
|
| 8
|-
| New York Rangers
| NHL
| 98/99
|
| 73
| 8
| 8
| 16
| -2
| 13
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Rangers
| NHL
| 99/00
|
| 27
| 0
| 0
| 0
| +3
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hartford Wolf Pack
| AHL
| 99/00
|
| 12
| 1
| 5
| 6
| 0
| 2
|
| 23
| 1
| 2
| 3
| -2
| 10
|-
| Guelph Storm
| OHL
| 99/00
|
| 5
| 2
| 2
| 4
| +3
| 4
|
| 6
| 0
| 2
| 2
| -6
| 4
|-
| Kanada
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 00
|
| 7
| 0
| 2
| 2
| +1
| '''8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Rangers
| NHL
| 00/01
|
| 50
| 4
| 8
| 12
| -10
| 31
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hartford Wolf Pack
| AHL
| 00/01
|
| 28
| 5
| 6
| 11
| +5
| 69
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| -5
| 0
|-
| New York Rangers
| NHL
| 01/02
|
| 56
| 7
| 6
| 13
| -1
| 42
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dallas Stars
| NHL
| 01/02
|
| 16
| 1
| 0
| 1
| -3
| 5
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dallas Stars
| NHL
| 02/03
|
| 59
| 3
| 7
| 10
| -2
| 42
|
| 5
| 1
| 0
| 1
| +1
| 0
|-
| Dallas Stars
| NHL
| 03/04
|
| 9
| 0
| 0
| 0
| -2
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Columbus Blue Jackets
| NHL
| 03/04
|
| 56
| 12
| 13
| 25
| -5
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDD ZM Olimpija
| Mednarodna liga
| 04/05
|
| 13
| 7
| 7
| 14
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDD ZM Olimpija
| Slovenska liga
| 04/05
|
| 13
| 6
| 7
| 13
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HV 71
| Elitserien
| 04/05
|
| 20
| 5
| 2
| 7
| -6
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Columbus Blue Jackets
| NHL
| 05/06
|
| 58
| 10
| 21
| 31
| +1
| 41
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Columbus Blue Jackets
| NHL
| 06/07
|
| 82
| 9
| 16
| 25
| -8
| 76
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Columbus Blue Jackets
| NHL
| 07/08
|
| 71
| 11
| 18
| 29
| -2
| 34
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Columbus Blue Jackets
| NHL
| 08/09
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |773
| bgcolor="#7FFF00" |123
| bgcolor="#7FFF00" |191
| bgcolor="#7FFF00" |314
| bgcolor="#7FFF00" |-5
| bgcolor="#7FFF00" |506
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |69
| bgcolor="#7FFF00" |16
| bgcolor="#7FFF00" |17
| bgcolor="#7FFF00" |33
| bgcolor="#7FFF00" |-12
| bgcolor="#7FFF00" |33
|}

Glej tudi 
 Seznam kanadskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Kanadski hokejski centralni napadalci
Izbrani na naboru lige NHL (New York Rangers)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1998
Hokejisti Guelph Storms
Hokejisti New York Rangers
Hokejisti Hartford Wolf Pack
Hokejisti Dallas Stars
Hokejisti Columbus Blue Jackets
Hokejisti HK Olimpija
Hokejisti HV 71
Hokejisti San Jose Sharks
Hokejisti Vancouver Canucks